Capar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Çapar, ort, Kälbädzjär,

Indonesien 

 Capar, Tegal, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar